Чемпионат мира по футболу 1934 — второй в истории чемпионат мира, который прошёл в Италии с 27 мая по 10 июня 1934 года. Чемпионами стали хозяева — итальянцы.

Отборочный этап 

Первый чемпионат мира по футболу в Уругвае оказался настолько успешным, что желание принять участие во втором розыгрыше изъявили большее количество команд, чем планировалось допустить в финальную стадию (32 вместо 16). Поэтому чемпионат стал первым, который предваряли отборочные матчи.

Чемпионы мира уругвайцы не простили европейцам отказа принять участия в первом розыгрыше и вместе с Боливией и Парагваем не поехали в Италию. 

Благодаря этому Аргентина и Бразилия получили право сыграть в финальном турнире без отборочного раунда. Это был первый и последний случай на данный момент, когда предыдущий обладатель Кубка мира не попал на следующий чемпионат (и только из-за личного отказа).

Некоторые отборочные матчи европейских команд оказались наполненными нешуточной борьбой. Хозяевам чемпионата пришлось сразиться с греками, которые были побеждены на стадионе «Сан-Сиро» со счётом 4:0. Ответный матч в Афинах не состоялся из-за отказа греческой команды, обескураженной крупным поражением. Этот чемпионат также стал единственным, где хозяева вынуждены были принимать участие в отборочном турнире.

Сборная Австрии и сборная Венгрии оказались в одной отборочной группе, но отказались играть между собой, предпочитая разгромить более слабых болгар. Венгры сыграли две игры с Болгарией, а австрийцы только одну, но все матчи болгары проиграли и уже не могли претендовать на поездку на чемпионат мира.

В отборочном турнире случился ещё один скандал. В ходе отборочного матча румын против швейцарцев Румыния выпустила на поле незаявленного игрока Юлиу Баратки. Матч закончился со счётом 2:2, но вскоре факт раскрылся и румынам присудили поражение со счётом 0:2. За вторую путёвку пришлось бороться против югославов. Последним можно было сыграть вничью, однако румыны добились победы со счётом 2:1. Восемь раз румын спасал от вылета каркас ворот.

Команда из Ирландии была выбита бельгийцами из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей, хотя разрыв был всего в один гол. Это был первый случай применения разницы забитых и пропущенных мячей в мировой практике. Матч Нидерланды—Бельгия судил будущий президент ФИФА Стэнли Роуз.

Сборная США слишком поздно подала заявку на участие и уже в Риме сыграла квалификационный матч против Мексики. В первый круг чемпионата мира они попали, но сразу же потерпели разгромное поражение от итальянцев со счётом 1:7.

Впервые на чемпионате мира участвовала команда с Африканского континента — Египет. В квалификационном раунде они не оставили шансов палестинцам, обыграв их в двух встречах с результатами 7:1 и 4:1.

Стадионы

Составы команд

Финальный турнир

Сетка турнира

1/8 финала

1/4 финала 

Переигровка

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал 

Финальный поединок ЧМ-1934 состоялся 10 июня в Риме на арене «Стадио ПНФ». За перипетиями матча с трибун наблюдали 50 тысяч человек.

Итальянским футболистам за победу пообещали по 20 тысяч лир каждому. Однако ходили слухи, что помимо «пряника» имелся и «кнут» в виде угрожающих спортсменам репрессий в случае неудачи. Как впоследствии отмечал полузащитник сборной Италии Луиджи (до переезда в Италию из Аргентины – Луис) Монти: «Слава Богу, нам не довелось на своей шкуре проверить, была ли «обещанная» тюрьма пустой угрозой или нас действительно намеревались наказать, если не выиграем финал».

Обслуживала финал турнира международная судейская бригада, возглавляемая шведом Иваном Эклиндом. Перед началом встречи зрители стали свидетелями того, как Эклинд поднялся в ложу к Муссолини и перекинулся с «Дуче» парой слов. Позднее арбитр объяснил свои действия так: «Я пошел засвидетельствовать свое уважение великому человеку».

Командам не хватило 90 минут для выявления победителя. Уже в дополнительное время победу хозяевам турнира принес гол Анджело Скьявио. Сборная Италии обыграла Чехословакию со счетом 2:1.

Список бомбардиров

Интересные факты 
Никогда ещё чемпионат мира не был столь скоротечен — игры длились всего 15 дней. Возможности посмотреть все интересующие их игры у болельщиков не было: все матчи плей-офф начинались в одно и то же время. Таким образом, максимум, который мог увидеть один болельщик на этом чемпионате мира — шесть игр, включая переигровку Италия — Испания, при условии перемещения между городами Италии или не более 3 игр в одном городе. При этом данному чемпионату мира принадлежит рекорд — никогда турнир такого уровня не состоял всего из 17 игр.

Лучшим бомбардиром этого чемпионата принято считать Олдржиха Неедлы из чехословацкой команды, который забил 5 мячей. Однако, по официальным данным, хет-трика в матче с Германией он не делал: один из мячей на счету Рудолфа Крцила. Поэтому титул лучшего бомбардира этого чемпионата с четырьмя мячами Неедлы делит с немцем Эдмундом Коненом и итальянцем Анджело Скьявио.

Перед ЧМ-1934 хозяевам турнира в первый и последний раз в истории пришлось проводить отборочные игры.

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат мира по футболу 1934 на официальном сайте FIFA
 Чемпионат мира по футболу 1938 на сайте RSSSF
 «Дуче на футболе». История чемпионатов мира от «Ленты.ру»: Италия-1934

Чемпионат мира по футболу 1934
1934
Международные соревнования по футболу в Италии
1938 год в футболе